Szabados Árpád (1896–1945) színműíró, rendező
Szabados Árpád (1887–1967) ügyvéd
Szabados Árpád (1944–2017) festőművész, grafikus